Ein Pellkartoffelspieß ist ein Küchengerät, mit dem man gekochte und noch heiße Pellkartoffeln aufspießt, um sie zu schälen.
Bei unsachgemäßer Verwendung einer Gabel können die Kartoffeln auseinanderfallen.

Weblinks 
 Pellkartoffelspieß in der Objektdatenbank des Deutschen Historischen Museums

Küchengerät
Kartoffel als Thema